Waldt ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Waldt (* 1966), deutscher Musikjournalist und Musiker
 Franz Wilhelm Mohr von Waldt († 1643), deutscher Deutschordenskomtur und Feldmarschalleutnant
 Gustav Waldt (1883–1959), deutscher Schriftsteller 

Siehe auch:
 Wald (Begriffsklärung)
 Walt